Hugo Stuven puede referirse a:

 Hugo Stuven Cangas (1940 - 2021) realizador de televisión hispanochileno;
 Hugo Stuven Casasnovas (1978) director de cine, guionista, escritor y actor español